Draaier (Narnia), een personage uit de boeken van C.S. Lewis
 Draaier (wervel), de tweede wervel van de wervelkolom, zie Axis
 Draaier (beroep), een beroep